Van Parys et Vanparys sont des noms propres néerlandais qui peuvent faire référence à :

Étymologie 
Les deux noms sont des patronymes néerlandais fréquents en Belgique et aux Pays-Bas, signifiant « de Paris ». Le nom néerlandais équivalent est , Parijs signifiant Paris.

Patronyme 

 Annelies Van Parys (1975-), compositrice belge ;
 Blanche Van Parys (1916-1986), artiste peintre et illustratrice ;
 Christine Vanparys (1978-), handballeuse française ;
 Georges van Parys (1902-1971), compositeur de musique populaire français ;
 Tony Van Parys (1951-), homme politique belge flamand.

Sociétés 
 Vanparys, entreprise de confiserie belge, qui était connue pour sa production de dragées.

Voir aussi 
 
 Paris, capitale de la France.

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand